Záhoří – comune nel distretto di Jindřichův Hradec in Repubblica Ceca
Záhoří – comune nel distretto di Písek in Repubblica Ceca
Záhoří – comune nel distretto di Semily in Repubblica Ceca
Záhoří – comune nel distretto di Tábor in Repubblica Ceca
Orlické Záhoří – comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou in Repubblica Ceca